Teletón 2018 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2018 de Colombia.
 Teletón 2018 de Chile.
 Teletón 2018 de Perú.